Knife Party — проект, основанный Робом Свайром и Гаретом МакГрилленом, который был анонсирован в начале лета 2011. Первое выступление Гарета и Роба в качестве дуэта Knife Party состоялось 5 августа 2011 в рамках DJ-сета на Ибице. Затем был завершен летний тур Pendulum по фестивалям в Европе, после которого они анонсировали перерыв в выступлениях группы и приступили вплотную к работе с проектом Knife Party. Проект вошёл в Топ-100 от DJMag на 33-м месте.

История

2011: 100 % No Modern Talking 
Их первый EP, 100 % No Modern Talking был выпущен в цифровом формате на лейбле Pendulum — EarStorm, а также был переиздан на Big Beat Records 17 декабря 2012 года. EP доступна для бесплатного скачивания с их официального сайта, Soundcloud и Facebook, а также доступна для покупки на Beatport и iTunes 12 декабря 2011 года. EP изначально включал в себя трек «Back to the Z-List», но был заменен на «Destroy Them With Lazers», так как дуэт решил отказаться от трека по неизвестным причинам.

2012: Rage Valley 
Их второй EP, 'Rage Valley' был выпущен в цифровом формате на EarStorm / Big Beat. Заглавный трек «Rage Valley» первоначально назывался «Fuck Em», но название было изменено 'по причинам, которые вы никогда не узнаете'. «Sleaze» была также переименована: изначально она называлась «Until They Kick Us Out». EP стал доступен для покупки на Beatport 27 мая 2012 года и iTunes 3 июня 2012 года.

2013: Haunted House 
Их третий EP, Haunted House, был выпущен 6 мая 2013 в цифровом формате на EarStorm / Big Beat. 9 августа 2012 года, Knife Party объявили через Twitter, что начали работу над своим третьим EP. 17 апреля, в официальном твиттере Роб сказал, что в последний момент альбом изменился и «Baghdad», который должен был выйти в EP, будет заменен на «Internet Friends VIP».

2014: Abandon Ship 

Четвёртый релиз и первый полноформатный альбом Knife Party. В альбоме 12 треков. Первый сингл с альбома под названием «Resistance» вышел 25 августа и распространяется бесплатно, а также доступен в iTunes. Выход альбома состоялся 10 ноября.

2015: Trigger Warning 
Вышел 20 ноября 2015 года, в EP 4 трека: «PLUR Police», «Parliament Funk», «Kraken» (feat. Tom Staar), «PLUR Police» (Jauz Remix).

2019: Lost Souls 
Мини-альбом выпущенный 18 июля 2019 года, в него вошло 4 трека: «No Saint», «Lost Souls», «Death & Desire» (feat. Harrison), «Ghost Train».

Дискография

Синглы и совместные треки

Студийные миксы

Ремиксы

Неизданные треки

Неизданные VIP-версии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Канал на YouTube
 Страница Soundcloud

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2011 году